Eureka (znalazłem) – okrzyk rzekomo wydany przez Archimedesa
 (5261) Eureka – jedna z planetoid trojańskich Marsa
 Eureka – program popularnonaukowy, nadawany w Telewizji Polskiej w latach 1957–1975
 Eureka – film
 Eureka – amerykański serial science fiction

Miejscowości w USA:
 Eureka – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Eureka – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Eureka – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Eureka – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Eureka – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Lincoln
 Eureka – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Eureka – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McPherson
 Eureka – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
 Eureka – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Juab
 Eureka – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Eureka
 Eureka – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Eureka – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago

Gminy w USA:
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Eureka (ang. Eureka Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Eureka (ang. Eureka Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Eureka (ang. Eureka County) – w stanie Nevada